wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Zobacz też 
 Wnt
 WNT UWM